Brambach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Bad Brambach, Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen

 Brambach (Dessau-Roßlau), Ortschaft von Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt
 Brambach (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brambach (Schramberg), Wohnplatz der Stadt Schramberg im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hofgut Brambach, Ortswüstung in der Ortsgemeinde Sulzbachtal im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Brambach (Gemeinde Brand-Laaben), Weiler in der Gemeinde Brand-Laaben, Niederösterreich

Sonstiges:
 Brambach (Laabenbach), linker Zufluss des Laabenbachs in Brand-Laaben, Niederösterreich
 Brambach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Dessau-Roßlau und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Brambach ist ein Familienname:
 Brambach (Adelsgeschlecht), westfälisch-hessisches Adelsgeschlecht
 Caspar Joseph Brambach (1833–1902), deutscher Komponist
 Johan Brambach († 1616), Ratssekretär, Ratsyndicus und Domherr in Lübeck
 Johann Christoph von Brambach (1586–1638), Abt von Corvey
 Martin Brambach (* 1967), deutscher Schauspieler
 Rainer Brambach (1917–1983), Schweizer Schriftsteller
 Wilhelm Brambach (1841–1932), deutscher klassischer Philologe, Musikhistoriker, Bibliothekar

Siehe auch:
 Barmbach
 Brambacher Hof, Weiler im Stadtteil Kochertürn der Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Prambach